Albaredesi – abitanti di Albaredo (Vedelago)
Albaredesi – abitanti di Albaredo Arnaboldi
Albaredesi – abitanti di Albaredo per San Marco